

Patronyme 

 Ignaz Brüll (1846-1907), compositeur et pianiste autrichien
 Patrick Brüll (1967-), acteur belge.

Toponyme 

 Brüll, ruisseau de Belgique et de France.